Torremocha de Jiloca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torremocha de Jiloca (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torremocha de Jiloca (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar